KMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mc Cord (Stati Uniti)